signifie en français sucre.

Musique 
 Sugar est un groupe de musique américain ;
 Sugar est un girl group sud-coréen ;
 Sugar est une chanson de System of a Down ;
 Sugar est une chanson de Maroon 5 ;
 Sugar est une chanson de Robin Schulz ;
 Sugar (2021) est une chanson interprétée par Natalia Gordienko.

Cinéma 
  est un film de John Palmer sorti en 2004.
  est un film de Rotimi Rainwater sorti en 2013.
 Michael Sugar est un producteur de cinéma et de télévision américain.

Télévision 

 Sugar, série télévisée Apple TV+.

Autre 
 Sugar est une interface homme-machine développée pour le projet One Laptop per Child.

Homonymie de titre